Thasos est un nom propre qui peut désigner :
 Thasos, une île grecque et sa capitale homonyme ;
 Thasos, un personnage de la mythologie grecque.
 Dème de Thasos
 Liménas, également appelée Thasos, siège du dême du même nom.